Synagoge Agudas Achim hat folgende Bedeutungen:
 Synagoge Agudas Achim (Brünn)
 Synagoge Agudas Achim (Zürich)